Юрковцы:

 Юрковцы — село на Украине, находится в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Юрковцы — село на Украине, находится в Немировском районе Винницкой области.
 Юрковцы — село в Чемеровецком районе Хмельницкой области Украины.
 Юрковцы — село в Талалаевском районе Черниговской области Украины.
 Юрковцы — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины.